Busek, Bussek oder Bušek ist der Familienname folgender Personen:

 Albert Busek (* 1943), deutscher Bodybuilder
 Bušek Linhartův, auch Busco Leonardi, († 1350–1353), Domherr und der erste Direktor des hl. Veit Dombaus in Prag
 Erhard Busek (1941–2022), österreichischer Politiker
 Josef Bušek (1901–??), tschechoslowakischer Wasserballspieler

Busek bezeichnet:
 Busek (Unternehmen), US-amerikanisches Unternehmen der Raumfahrtindustrie

Siehe auch:
 Buzek
 Bussek
 Buček (Bucek), Butschek
 Buseck (Adelsgeschlecht)
 Buseck